La série du dollar présidentiel est une série de pièces de 1 dollar américain honorant les présidents des États-Unis. 

L'émission de cette série a débuté en 2007 pour se terminer en 2016. Les pièces sont émises au rythme de quatre par an. Chaque président, mort depuis au moins deux ans, a fait l'objet d'une pièce. À l'arrêt de la série en 2016, les anciens présidents Jimmy Carter, George H.W. Bush, Bill Clinton et George W. Bush étaient encore en vie et n'ont donc pas fait l'objet d'une pièce, tout comme le président en exercice, Barack Obama.

Origine de la série et réorientation 
L'émission de cette série était destinée à développer l'intérêt du public pour les pièces d'un dollar alors que le dollar Sacagawea était peu utilisé par la population. Mais l'objectif ne fut pas atteint. En 2011, 1,4 milliard de pièces destinées à la circulation étaient stockées dans les réserves de la réserve fédérale américaine. Le département du Trésor des États-Unis a alors suspendu la production des pièces de la série destinée à la circulation pour économiser 50 millions de dollars. Pour stocker tant de pièces l'installation d'un nouveau coffre fort est devenu nécessaire. Cependant la série continuera d'être émise mais en moindre quantité. On passa ainsi d'une frappe d'environ 75 millions pour la pièce consacrée à James A. Garfield en 2011 à environ 10 millions pour celle dédiée à Chester A. Arthur en 2012.

Une pièce supplémentaire est sortie le  en l'honneur du président George H. W. Bush, qui est mort après la fin du programme. Sur le même modèle, se déroule dans le même temps un programme de pièces de 10 dollars des « Premières épouses des États-Unis ».

Caractéristiques 
Le revers des pièces, ainsi que les dimensions, sont identiques pour toute la série. Seul l'avers change pour chaque président.

Dessin par président

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes
 Dollar américain
 Liste des pièces de monnaie des États-Unis
 United States Mint
 Série de pièces américaines de 10 dollars des Premières épouses des États-Unis

Liens externes 
  Site web officiel de l'U.S. Mint ;
  Programme du dollar présidentiel sur le site de l'United States Mint.

Présidents des États-Unis
Économie aux États-Unis
Dollar presidentiel